Amerikai Egyesült Államok
 Valley Falls (Kansas)
 Valley Falls (New York)
 Valley Falls (Nyugat-Virginia)
 Valley Falls (Oregon)
 Valley Falls (Rhode Island)